Meira puede hacer referencia a:

Lugares 

 Meira (Lugo), municipio de la provincia de Lugo en Galicia (España).
 Meira (Pontevedra), parroquia perteneciente al concello pontevedrés de Moaña, en Galicia (España).
 Comarca de Meira, comarca española en la provincia de Lugo.
 Sierra de Meira, alineación montañosa perteneciente a la cordillera Cantábrica en la provincia de Lugo.